Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl brazilsko-španělský pár Marcelo Melo a Tommy Robredo, který se turnaje nezúčastnil.

Deblový titul si připsal druhý nasazený polsko-kanadský pár Mariusz Fyrstenberg a Daniel Nestor, jenž ve finále zdolal kolumbijské turnajové čtyřky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 6–7 a 6–4, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–7].

Fyrstenberg s Nestorem získali prvním společný titul. Kanaďan vyhrál celkově 82. deblovou trofej na okruhu ATP Tour a v historických tabulkách otevřené éry figuroval na 4. místě, když za třetím Australanem Toddem Woodbridgem zaostával o jednu turnajovou výhru. Polský deblista dosáhl na 15. kariérní titul okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
 ''' Mariusz Fyrstenberg /  Daniel Nestor (vítězové)
  Jamie Murray /  John Peers (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah ''(finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2014